Cash Pool steht für:

 Cashpool, einen Verband von Banken zur Nutzung von Geldautomaten
 Cash-Pooling, ein System des Finanzmanagements zur Ermöglichung eines Liquiditätsausgleiches